Россыпнянское сельское поселение — муниципальное образование в Калачеевском районе Воронежской области.

Административный центр — село Медвежье.

Административное деление 
Состав поселения:
 село Медвежье,
 село Россыпное.

Примечания 

Муниципальные образования Калачеевского района
Сельские поселения Воронежской области